Electric Youth — второй студийный альбом американской певицы Дебби Гибсон, выпущенный 24 января 1989 года. Диск стал самым успешным альбомом в её карьере. Electric Youth оставался на вершине Billboard Hot Albums пять недель, и достиг 8 места в чарте альбомов Великобритании.

Список композиций 
Все песни написаны Дебби Гибсон

Сторона 1
 «Who Loves Ya Baby?» (4:00)
 «» (3:34)
 «Love in Disguise» (4:17)
 «Helplessly in Love» (4:10)
 «Silence Speaks (a Thousand Words)» (3:37)
 «Should’ve Been the One» (5:07)

Сторона 2
 «» (4:55)
 «No More Rhyme» (4:13)
 «Over the Wall» (3:58)
 «We Could Be Together» (5:33)
 «Shades of the Past» (4:52)

CD Бонус
 «We Could Be Together» (Campfire Mix) (5:33)
 «No More Rhyme» (Acoustic Mix) (4:13)

Позиции в хит-парадах

Примечания 

Альбомы Atlantic Records
Альбомы бабблгам-попа